Tinkoff to nazwa przedsiębiorstw założonych przez Olega Tińkowa:
 Tinkoff, grupa kolarska
 Tinkoff Bank
 Tinkoff (browar)